Dry — дебютный студийный альбом британской певицы и музыканта PJ Harvey, вышедший в 1992 году.

Создание 

В одной из песен звучали следующие слова:

Посмотри на мои широкие бедра, созданные для деторождения,

Посмотри на мои губы, красные как рубины,

Шила-на-гиг, Шила-на гиг,

Да ты просто эксгибиционистка!

Слушателям, не знакомым с историей и средневековой архитектурой, это ни о чём не говорило. Дословный перевод с ирландского языка звучит как «Та Шила, которая с грудями». На вопрос, почему эти каменные скульптуры стали украшением церквей в Англии, Ирландии, Франции и Испании, однозначного ответа нет. В XXI веке сложно представить значение горгулий и других гротескных фигур в религиозном контексте много столетий назад.

Список композиций

В записи участвовали 
 Пи Джей Харви — вокал, гитара, скрипка
 Роберт Эллис — ударные, вокал
 Стив Воэн — бас-гитара
 Бэн Гронефельт — бас-гитара
 Ян Оливер — бас-гитара
 Майк Пэйн — гитара
 Чэс Дикки — виолончель

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 1992 года
Альбомы PJ Harvey